Ikinnguaq bezeichnet:
 Ikinnguaq (Sund, Ilulissat), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikinnguaq (Sund, Uummannaq), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland